Careca peut désigner 
 Careca (1960-), Antônio de Oliveira Filho, footballeur brésilien.
 Careca (1968-), Hamilton de Souza, footballeur brésilien.
 Careca (1983-), Rodrigo Vergilio, footballeur brésilien.
 Careca (1989-), Fernando Lopes Pereira, joueur de futsal brésilien.

Homonymie de pseudonyme